Länsväg 504 kan syta på.

 Länsväg C 504
 Länsväg U 504
 Länsväg W 504
 Länsväg Z 504